QIF (аббревиатура от , МФА  или ) — открытая спецификация для записи финансовых данных в виде файла. Типичный QIF файл имеет следующую структуру:

!Type:type identifier string
[single character line code]Literal String Data

^
[single character line code]Literal String Data

^

Каждая запись заканчивается символом ^. Все данные в файле хранятся в виде ASCII строк, что позволяет просматривать и редактировать файл любым текстовым редактором. QIF формат появился раньше другого распространённого формата OFX. Многие системы управления личными финансами, такие как GnuCash, Microsoft Money и Intuit's Quicken (версии раньше версии 2006 года) могут импортировать данные из этого формата.

Ссылки 
 Официальная спецификация
 

Форматы файлов